Neblett ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Sékou Neblett (geb. 1971), US-amerikanischer Rapper, siehe Sékou (Rapper)
 Carol Neblett (1946–2017), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)